Дакс () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний захід від Парижа, 135 км на південь від Бордо, 50 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується морським кліматом. Найтепліший місяць — серпень із середньою температурою 21.7 °C (71.1 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 7.2 °С (45 °F).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10970 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20167,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Патрік Едлінджер (1960—2012) — французький скелелаз.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Дакс 
 [ Розташування муніципалітету Дакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ланди